Вердон има више значења:
 Вердон (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Вердон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Вердон (река), је река у Француској